Rockhouse bezeichnet:
 Rockhouse (Salzburg), einen Musikclub und Verein in Salzburg

den Namen mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rockhouse (Arkansas)
 Rockhouse (Kentucky)
 Rockhouse (Virginia)